Апертура 2016 () — первая половина 74-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2016/17) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 23—24 ноября, а ответные состоялись 26—27 ноября.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 30 ноября—1 декабря, а ответные состоялись 3—4 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч будет проведён 22 декабря, а ответный состоится 25 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2016/2017 на rsssf.com

2016
Мексика
Спорт в Мексике в 2016 году